Український клуб в Окленді – громадська організація в Окленді (Нова Зеландія).
Заснований у серпні 1951 року. Брали участь близько 20 членів. Організовували для українців Нової Зеландії свята на Різдво та Великдень. Збирали кошти на допомогу біженцям з України.

Я. Головач — голова, В. Креховець — секретар і скарбник.

Джерела 
 Svoboda-1953-013
 Наталя Пошивайло-Таулер ПРО УКРАЇНЦІВ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ http://knigozbirnia.opishne-museum.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/UKZh4_2004-2.pdf 
 В. Креховець. Українці в Новій Зеляндії // Українці у вільному світі. Ювілейна книга Українського народного союзу. С. 292.

Засновані в Океанії 1951
Українська діаспора
Окленд
Громадські організації